La Bombe humaine est le titre d'une chanson du groupe français Téléphone, sorti en 1979 sur l'album Crache ton venin.
 Human Bomb (en français Bombe Humaine) est le sens des lettres H.B. par lesquelles signait Erick Schmitt, le preneur d'enfants en otages dans l'affaire de la maternelle de Neuilly du 13 au .
 Bombe humaine est un terme parfois utilisé pour désigner l'auteur d'un attentat-suicide.
 La bombe humaine (How to Stop an Exploding Man) est le titre du dernier épisode de la première saison de la série télévisée américaine Heroes.